SIY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Siskiyou, Montague (California), Stati Uniti
 siy – codice ISO 639-3 della lingua sivandi